O Ciclone Bomba no Sul do Brasil foi uma ciclogênese explosiva que atingiu os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná no dia 30 de junho de 2020. Treze mortes foram confirmadas, sendo onze em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. Além de quase 1,9 milhão de consumidores sem energia elétrica nos três estados.

O ciclone bomba, como foi batizado, nada mais é do que um intenso sistema de baixa pressão atmosférica, e é chamado de ciclone extratropical.

Sinopse 

Durante fortes temporais formados em decorrência do processo de ciclogênese que atingiram a Região Sul do Brasil em 30 de junho de 2020, cidades registraram ventos com mais de 120 km/h em diversos pontos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O fenômeno de queda acentuada na pressão atmosférica em um período de 24 horas é conhecido como "ciclone bomba".

Até às 21h do dia 30, três mortes foram registradas em decorrência do ciclone bomba em Santa Catarina, sendo uma na cidade de Chapecó, uma em Santo Amaro da Imperatriz e uma em Tijucas, além de uma morte no Rio Grande do Sul, na cidade de Nova Prata.

Os danos de grande monta foram causados por uma intensa e duradoura linha de instabilidades que cruzou os estados do sul do Brasil, com características de um derecho

Ver também 
 Onda de tornados no Sul do Brasil em 2015

Sul do Brasil 2020
Desastres no Brasil em 2020
Desastres naturais no Rio Grande do Sul
Desastres naturais em Santa Catarina
Desastres naturais em 2020
Eventos de junho de 2020
2020 em Santa Catarina
2020 no Paraná
2020 no Rio Grande do Sul